Bundesliga 2019/2020 (znana jako Tipico Bundesliga ze względów sponsorskich)
była 108. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Austrii.
Drugi sezon powiększonej do 12 drużyn ligi  rozpoczął się 27 lipca 2019 r. 
18 marca 2020 r. rozgrywki zostały zawieszone z powodu zagrożenia epidemicznego po wybuchu pandemii COVID-19. 
Wznowione zostały 2 czerwca 2020 r. 
i zakończyły się 5 lipca 2020 r. 
Sezon zakończyły play-offy o miejsce w Lidze Europy. 
Red Bull Salzburg zdobył siódmy tytuł z rzędu, a 14. w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraże o Ligę Europy 
Hartberg wygrał 3:2 z Austria Wien finał baraży o miejsce w Lidze Europy UEFA na sezon 2020/2021.

Drabinka

Półfinał

Finał

Najlepsi strzelcy 

Źródło: bundesliga.at.

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Austria 2019/20 - rsssf
 tipico - Bundesliga - kicker.de
 Austria 2019/20, Bundesliga - wildstat.com

Linki zewnętrzne 
 Österreichische Fußball-Bundesliga
 UNIQA ÖFB Cup

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
2019 w Austrii
2020 w Austrii
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej